Název Hartmanice má více obcí:
 Hartmanice – město v okrese Klatovy
 Hartmanice (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Hartmanice (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Hartmanice – dřívější název obce Niva v okrese Prostějov